Разжа́лованный:
 Разжалованный (рассказ) — рассказ Льва Толстого, повествующий о встрече с разжалованным офицером во время Кавказской войны.
 Разжалованный (фильм, 1980)
 Разжалованный (фильм, 2009)

См. также 
 Разжалование